Lista 353 gmin w departamencie Gard we Francji.

 (CAN)  utworzone w 2002.
 (CAC)  utworzone w 2000.
 (CAA)  utworzone w 2001, .

Gminy we Francji